Jakovljevic oder Jakovljević ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Jakovljevic (* 1991), bosnischer Fußballspieler
 Dragoslav Jakovljević (* 1932), jugoslawischer Boxer
 Hrvoje Jakovljević (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Marcus Jakovljevic (* 1973), Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Milomir Jakovljević (1954–2015), jugoslawischer Fußballspieler
 Vlado Jakovljević (* 1975), Schachspieler aus Bosnien-Herzegowina